Chinezen in Mongolië, bewoners van Mongolië die uit (Volksrepubliek) China komen
Mongolen in China, een Mongools volk in Volksrepubliek China